Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1968 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 27 en 28 januari 1968 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 28 schaatsers uit 10 landen aan deel.

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1968
Langebaanschaatsen in 1968
Schaatsen in Noorwegen
Schaatsen 1968